Komitee Kruisraketten Nee
 Luchthaven Kirkenes Høybuktmoen